Бундеслига 1991—1992 — 29-й чемпионат Германии по футболу. В четвёртый раз в истории и второй раз в Бундеслиге чемпионом Германии стал «Штутгарт». Турнир стартовал 2 августа 1991 года, а завершился 16 мая 1992 года.

Это был первый чемпионат Германии, разыгранный после объединения страны в 1990 году. В состав Бундеслиги были включены два лучших клуба по итогам розыгрыша последнего чемпионата ГДР, состоявшегося в сезоне 1990/91 — «Ганза» (Росток) и «Динамо» (Дрезден).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: 5 игр завершились с разницей в 5 голов: дважды 6:1 и трижды 5:0.
 Самая крупная гостевая победа: «Бохум» — «Бавария» —  0:5 (25-й тур, 20 февраля 1992 года)
 Самый результативный матч (9 голов): «Дуйсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 3:6 (16-й тур, 1 ноября 1991 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1991/92  

Германия
Германия
1992
Спорт в Германии в 1991 году
Спорт в Германии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992